John Beaman
Beaman (Iowa)

Desambiguação